Ukraine steht für:

 Ukraine, einen seit 1991 unabhängigen Staat in Osteuropa 

Historisch:
 Dnepr-Ukraine, ein historisches Gebiet am mittleren Dnepr, das für die Ukraine namensgebend wurde.
 Sloboda-Ukraine, ein historisches Gebiet um Charkiw
 Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, eine ehemalige Sowjetrepublik, ausgerufen am 24. Dezember 1918; von 1922 bis 1991 eine der Unionsrepubliken der UdSSR
 Ukrainische Volksrepublik, einen von 1918 bis 1920 bestehenden Staat
 Ukrainischer Staat, einen am 29. April 1918 mit Unterstützung der Mittelmächte gegründeten und bis zum 14. Dezember 1918 bestehenden Staat 
 Westukrainische Volksrepublik, einen von November 1918 bis Mai 1919 bestehenden Staat
 einen 1941 durch die Organisation Ukrainischer Nationalisten ausgerufenen Staat, siehe Organisation Ukrainischer Nationalisten#Die OUN im Zweiten Weltkrieg
 Reichskommissariat Ukraine, ein durch das Deutsche Reich vom 1. September 1941 bis Anfang 1944 besetztes Gebiet 

Siehe auch:

 Ukrainische Nation
 Ukrajina (Stadion)
 Ukrainian Village